Fries se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bengt Fredrik Fries
 Elias Magnus Fries
 Robert Elias Fries
 Thore Christian Elias Fries
 Theodor Magnus Fries